Ceci est la liste des zones humides d'importance internationale comme le définit la Convention de Ramsar pour la conservation et l'utilisation soutenable des zones humides, en reconnaissant les fonctions fondamentales des zones humides et leurs valeurs économiques, culturels, et récréatives.

La convention établit que les « zones humides devraient être sélectionnées en tenant compte de leur importance en termes d'écologie, de botanique, de zoologie, de la limnologie et de l'hydrologie ».  

Au cours du temps, la Conférence des parties contractantes a adopté des critères plus précis en interprétant le texte de la Convention, tout comme un bulletin d'information concernant les zones humides de Ramsar et un système de classification des types de zones humides.

Statistiques

Voir aussi

Article connexe 
 Convention de Ramsar

Liens externes 
 
 Ramsar Sites Database

Zones humides